FC Twente Vrouwen er en kvindefodboldklub fra Enschede, der blev etableret i 2007. Kvindeholdet er en del af FC Twente. Klubben har vundet både Vrouwen Eredivisie og dens midlertidige efterfølger, den nu nedlagde liga BeNe League.

Holdet spiller normalt deres liga- og pokalkampe på Sportpark Slangenbeek, mens de spiller deres Champions League-kampe på De Grolsch Veste.

Hæder 
National
 Hollandsk mester
 Vinder (8): 2011, 2013, 2014, 2015 (som bedste hollandske hold i BeNe League), 2016, 2018–2019, 2020–2021, 2021–2022
 BeNe League
 Vindere (2): 2013, 2014
 KNVB Women's Cup
 Vindere (2): 2008, 2015
 BeNe Super Cup
 Toer (1): 2011

Europæisk historie 
Alle resultater (ude, hjemme og sammenlagt) viser Twentes mål først.

a Første kamp.

Aktuel trup

Referencer 

Fodboldklubber i Nederlandene
Kvindefodboldklubber
Etableret i 2007